

Musique 
 Le Bilan, chanson de Jean Ferrat
 Le Bilan, album et chanson des Nèg' Marrons

Media 
 Bilan, magazine économique suisse

Voir aussi 
 Bilan comptable
 Bilan carbone